Karapınar (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
 Karapınar (Çaycuma), een dorp in het Turkse district Çaycuma
 Karapınar (Haymana), een dorp in het Turkse district Haymana
 Karapınar (district), een Turks district in de provincie Konya
 Karapınar (Karapınar), de hoofdplaats van het Turkse district Karapınar